Finlandia
 Katedralskolan – scuola di Åbo

Svezia
 Katedralskolan – scuola di Linköping
 Katedralskolan – scuola di Lund
 Katedralskolan – scuola di Skara
 Katedralskolan – scuola di Uppsala
 Katedralskolan – scuola di Växjö
 Katedralskolan – scuola di Linköping